Benjamin Willem Blijdenstein (1811-1866), Nederlands ondernemer
 Benjamin Willem Blijdenstein (1839-1914), Nederlands ondernemer, zoon van bovenstaande